Wood Buffalo (Alberta) – municipalità del Canada, in Alberta
 Parco nazionale Wood Buffalo – parco nazionale del Canada